Hiệp Đức (Quảng Nam), een district in de Vietnamese provincie Quảng Nam
 Hiệp Đức (Tiền Giang)